Silmidougou peut désigner :
 Silmidougou, la localité située dans le département de Mané au Burkina Faso.
 Silmidougou, la localité située dans le département de Rouko au Burkina Faso.

Homonymie de localités